ukośnica – rodzaj mechanicznej piły tarczowej do cięcia pod kątem
 ukośnica (Begonia L.) – rodzaj rośliny z rodziny begoniowatych